Metilanilin se može odnositi na:

 N-Metilanilin
 Toluidini
 2-Metilanilin (o-toluidin)
 3-Metilanilin (m-toluidin)
 4-Metilanilin (p-toluidin)